Hagen är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Albrecht von Hagen (1904–1944), tysk jurist och militär
 Anders Hagen (1921–2005), norsk arkeolog
 Birgit Hagen (född 1957) västtysk landhockeyspelare
 Carl I. Hagen (född 1944), norsk politiker, ledare för Fremskrittspartiet
 Catharina Hagen (född 1948), svensk politiker, moderat
 Cecilia Hagen (född 1946), svensk journalist
 Cosma Shiva Hagen (född 1981), tysk skådespelare
 Edvald Boasson Hagen (född 1987), norsk cyklist
 Egil Hagen (1912–2004), norsk skådespelare och sångtextförfattare
 Ellen Hagen (1873–1967), svensk politiker, folkpartist
 Ernst August Hagen (1797–1880), tysk författare
 Esper Hagen (född 1948), dansk skådespelare
 Eva-Maria Hagen (1934–2022), tysk skådespelare
 Fredrik Hagen (1843–1930), norsk agronom och lantbrukare
 Friedrich Heinrich von der Hagen (1780–1856), tysk germanist
 Frode Hagen (född 1974), norsk handbollsspelare
 Gotthilf Hagen (1797–1884), tysk vattenbyggnadsingenjör
 Herbert Hagen (1913–1999), tysk SS-man
 Ingebrigt Hagen (1852–1917), norsk läkare och botaniker
 Jean Haagen (1868–1938), svensk porträttmålare
 Jean Hagen (1923–1977), amerikansk skådespelerska
 Johan Frederik Hagen (1817–1859), dansk kyrkohistoriker
 Johann Georg Hagen (1847–1930), tysk jesuit och astronom
 Kevin Hagen (1928–2005), amerikansk skådespelare
 Lauritz Christian Hagen (1808–1880), dansk psalmförfattare
 Martine Ek Hagen (född 1991), norsk längdskidåkare
 Niels Peter Høeg Hagen (1877–1907), dansk fotograf och polarfarare
 Nina Hagen (född 1955), tysk sångerska
 Oddbjørn Hagen (1908–1982), norsk längdskidåkare
 Oddmund Hagen (född 1950), norsk lektor, författare och litteraturkritiker
 Olav Hagen (född 1944), norsk illustratör
 Olav Hagen (skidåkare) (1921–2013), norsk skidåkare
 Robert Hagen (1868–1922), svensk jurist och ämbetsman
 Paul Hagen (1920–2003), dansk skådespelare
 Sigurd Hagen (1885–1938), norsk oftalmolog
 Sophus Hagen (1842–1929), dansk musiker
 Steffen Hagen (född 1986), norsk fotbollsspelare
 Stein Erik Hagen (född 1956), norsk entreprenör och finansman
 Stein Vegard Hagen (1944–2010), norsk diplomat
 Theodor Hagen, flera personer
 Theodor Hagen (kompositör) (1823–1871), tysk kompositör
 Theodor Hagen (konstnär) (1842–1919), tysk målare
 Thoralf Hagen (1887–1979), norsk roddare
 Tom Hagen (född 1950), norsk finansman
 Tord Hagen (1914–2008), svensk diplomat
 Uta Hagen (1919–2004), tysk-amerikansk skådespelare
 Walter Hagen (1892–1969), amerikansk golfspelare

Svenska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn